Lochau bezeichnet geographische Gegenstände:

Orte:
 Lochau, Gemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg 

 Lochau, früherer Name der Kleinstadt Annaburg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Lochau (Bad Steben), Dorf des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Lochau (Eckersdorf), Weiler der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lochau (Schkopau), Ortsteil der Gemeinde Schkopau, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Lochau (Steinwald), Dorf der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lochau (Thurnau), Dorf des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Lochau (Gemeinde Kappl), Ortsteil von Kappl, Bezirk Landeck, Tirol

Gewässer:
 Lochau (Truppach), rechter Zufluss der Truppach in Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Bayern

Sonstiges:
 KZ-Außenkommando Lochau, in Lochau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg gelegenes Außenkommando des Konzentrationslagers Dachau 

Lochau ist der Familienname folgender Personen:
 Lochau (Adelsgeschlecht), ein anhaltinisch-niederlausitzisches Adelsgeschlecht
 Alexander August Eberhard von der Lochau (1726–1800), königlich preußischer Generalmajor 
 Axel von der Lochau (1879–1967), deutscher Generalmajor
 Carl Ernst von der Lochau (1747–1817), sächsischer Geheimer Rat und preußischer Landrat
 Hugo von der Lochau (1832–1909), preußischer Generalleutnant
 Stefan Lochau (* 1960), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Lochow